Miejscowości w USA:
 Wooster – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Wooster – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Wooster (ang. Wooster Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne